Поста
 Поста — коммуна в регионе Лацио в Италии.
 Поста — река в Первомайском районе Ярославской области, приток Соти.
 См. также 
 Поста-Фибрено — коммуна в Италии.